

Населені пункти та їхні частини

 Хшонстово — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хшонстово — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хшонстово — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Хшонстово — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Хшонстово — село в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Хшонстово — частина міста Валч у Валецькому повіті Західнопоморського воєводства

Примітки